Bastide (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bastide (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Bastide (miasto) – typ miasta w południowej Francji